Гесс () — немецкая и еврейская (ашкеназская) фамилия.

 — фамилия многих немецких художников.

Фамилии 
 Гесс, Карл Адольф Генрих (1769—1849) — немецкий художник.
 Гесс, Альфред (1897—1963) — функционер НСДАП, брат Р. Гесса.
 Гесс, Вальтер (1881—1973) — швейцарский физиолог, лауреат Нобелевской премии (1949).
 Гесс, Виктор Франц (1883—1964) — австро-американский физик, лауреат Нобелевской премии (1936).
 Гесс, Вольф Рюдигер (1938—2001) — немецкий архитектор, сын Р. Гесса.
 Гесс, Ганс-Георг (1923—2008) — немецкий офицер-подводник, кавалер Рыцарского креста.
 Гесс, Гарри Хеммонд (1906—1969) — американский геолог.
 Гесс, Гелий Эобан (1488—1540) — германский протестантский гуманист, педагог и поэт.
 Гесс, Генрих (1798—1863) — немецкий художник.
 Гесс, Генрих фон (1788—1870) — барон, генерал-фельдмаршал Австрийской службы.
 Гесс, Герман Иванович (1802—1850) — русский химик, академик.
 Гесс де Кальве, Густав Густавович (1784—ок. 1838) — учёный, доктор философии, минералог, музыкант, журналист, писатель.
 Гесс, Ильза (1900—1995) — супруга Р. Гесса.
 Гесс, Мозес (1812—1875) — один из первых немецких социалистов, еврейский философ.
 Гесс, Отто (1908—1967) — немецкий нацистский и неонацистский политик.
 Гесс, Павел Семёнович (1818—1863) — русский архитектор.
 Гесс, Петер фон (1792—1871) — немецкий художник.
 Гесс, Рихард Александр (1835—1916) — немецкий учёный-лесовод.
 Гесс, Рудольф (; 1894—1987) — немецкий политик и идеолог, член НСДАП, заместитель фюрера по партии.
 Гесс, Филипп — австрийский военный инженер.
 Гесс, Штефан (род. 1965) — швейцарский историк и искусствовед.
 Гесс, Эдгар Яковлевич (род. 1954) — советский футболист.
 Гесс, Эрнст Мориц (1890—1983) — немецкий офицер, командир фюрера во время Первой мировой войны.

Топонимы 
 Гесс — кратер на обратной стороне Луны.

См. также 
 Гессле